Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди смешанных пар 2015 проводился с 27 февраля по 1 марта 2015 в городе Берн.

В чемпионате принимало участие 26 команд.

Победителями чемпионата стала команда Bern 1 (Марк Пфистер / Карол Ховальд), победившая в финале команду Zug (Ив Хесс / Мишель Ягги). Бронзовые медали завоевала команда Genève 1 (Петер де Круз / Isabelle Maillard).

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды в группах (A и B по 7 команд, C и D по 6 команд) играют между собой по круговой системе в один круг; матчи играются без экстра-эндов, поэтому возможны ничейные результаты. По две лучшие команды выходят во второй этап, плей-офф, где играют по олимпийской системе: четвертьфиналы, полуфиналы, матч за 3-е место и финал.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом; источник: ; в источнике указаны только фамилии)

Групповой этап 

 Группа A

 Группа B

 Группа C

 Группа D

 Проходят в плей-офф

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди мужчин 2015
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди женщин 2015
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди смешанных команд 2015

Спорт в Швейцарии в 2015 году
Чемпионаты Швейцарии по кёрлингу среди смешанных пар
Спортивные соревнования в Берне
Февраль 2015 года
Март 2015 года